Wakefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wakefield Township (Michigan)
 Wakefield Township (Minnesota)
 Wakefield Township (Nebraska)